Naum Gabo, un architecte et peintre russe.

 Gabriel García Márquez, un écrivain colombien, lauréat du prix Nobel de littérature en 1982.

 Île Gabo, une île au large des côtes australiennes.